Кроветто () — имя собственное; распространено в виде фамилий. 
 Кроветто, Николас (род. 1986) — чилийский футболист, полузащитник «Коло-Коло».
 Мартинес Кроветто, Рауль (1921—1988) — аргентинский ботаник.